Иво Петров може да се отнася за:

 Иво Петров (дипломат), р. 1948 г.
 Иво Петров (лекар), р. 1965 г.